Comme si de rien n'était, film français de Pierre-Olivier Mornas sorti en 2003
 Comme si de rien n'était (Alles ist gut), film allemand d'Eva Trobisch sorti en 2018
 Comme si de rien n'était, troisième album de Carla Bruni sorti en 2008